Adolphe Adam (1803-1856), compositeur français ;
 Adolphe Adam (1818-?), élu en 1871 au conseil de la Commune de Paris.